Вожово — название населённых пунктов.

Россия 
 Вожово — деревня в Конышевском районе Курской области.
 Вожово — село в Кромском районе Орловской области.